Gurk ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Gurk (Kärnten), Marktgemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gurk (Gemeinde Gnesau), eine Katastralgemeinde von Gnesau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Diözese Gurk, Bistum in Kärnten
 Gurk (Fluss), Fluss in Kärnten
 Krainer Gurk, Fluss in der Unterkrain, siehe Krka (Slowenien)

Gurk ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Gurk (1801–1841), österreichischer Maler
 Franz Gurk (1898–1984), deutscher Politiker (CDU)
 Hemma von Gurk (980–1045), Heilige und Stifterin
 Paul Gurk (1880–1953), deutscher Schriftsteller und Maler